Dekkerhus ist der Familienname folgender Personen:

 Cathrine Dekkerhus (* 1992), norwegische Fußballspielerin
 Cecilie Dekkerhus (* 1997), norwegische Fußballspielerin